Hücker steht für:
 Eberhard Hücker, ein deutscher Verlagsdirektor und Kommunalpolitiker
 Karli Bozenhard-Hücker, eine österreichische Theaterschauspielerin

Orte:
 Hücker-Aschen, ein Ortsteil der ostwestfälischen Stadt Spenge
 Hücker Moor, ein kleiner Moorsee in Hücker-Aschen